Poix je název nebo součást názvu více míst:

 Poix (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Poix-de-Picardie – francouzská obec v departementu Somme
 Poix-du-Nord – francouzská obec v departementu Nord
 Poix-Terron – francouzská obec v departementu Ardensko
 Poix-Saint-Hubert – část belgické obce Saint-Hubert v provincii Lucemburk